Флорина (греч. Φλώρινα) — многозначный термин. Может означать:

 Флорина — город в Греции.
 Флорина (дим) — община (дим) в Греции.
 Флорина (дим, программа «Каподистрия») — упразднённая община (дим) в Греции.
 Флорина (ном) — ном Греции, в области Западная Македония.

См. также 
 Флорина Серсель — румынская актриса театра и кино.
 Флорин